Sasha fait référence à :
 Eduardo Sasha (1992-), footballeur brésilien ;
 Sasha Sokol (1970-), chanteuse mexicaine ;
 Sasha (1969-), DJ britannique connu notamment pour ses collaborations avec John Digweed ;
  (1972-), chanteur allemand ;
  (1974-), musicien jamaïcain ;
 Sasha Andres (19?-), comédienne et chanteuse française ;
 Sasha Grey (1988-), actrice pornographique américaine ;
 Sasha Heart (1988-), actrice pornographique américaine ;

Dans la fiction 
 Sasha, personnage du manga et de la série d’animation Les Chevaliers du Zodiaque ;
 Sasha, personnage de la série télévisée The Walking Dead.

Paronyme 
 Sacha